Ghost (film), een Amerikaanse film uit 1990 
 Ghost (musical), een musical gebaseerd op de gelijknamige film uit 1990
 Ghost (Zweedse band), een Zweedse metalband
 Ghost (Japanse band uit 1984), een Japanse psychedelische rockband, opgericht in 1984
 Ghost (Japanse band uit 2004), een Japanse rockband, opgericht in 2004
 Ghost (software), een programma van Symantec om software op harde schijven te klonen
 Ghost (Ella Henderson), een single uit 2014 van de Britse singer-songwriter Ella Henderson
 Ghost (Justin Bieber), een single uit 2021 van de Canadese zanger Justin Bieber
 Ghostscript, een opensourcesoftwarekloon van Adobe Acrobat voor de PostScript-opmaaktaal
 DJ Ghost, een Belgische dj
 The Ghost (boek), hedendaagse politieke thriller van Robert Harris
 The Ghost (1963), een film uit 1963
 The Ghost (2001), een film uit 2001
 Ghost (album), een muziekalbum van Radical Face